Teslui (Dolj) ;
 Teslui (Olt) ;